Ройо ():

Персоналии 
 Ройо, Андре (род. 1968) — американский актёр.
 Ройо, Луис (род. 1954) — испанский художник.
 Ройо Перес, Иоахим (1691—1748) — святой Римско-Католической Церкви, член монашеского ордена доминиканцев, миссионер, мученик.

Топонимы 
 Ройо-дель-Сангро — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Эль-Ройо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.